Martinière (sans article) est un nom propre qui peut désigner :

  Martinière (bateau), ex Duala, ex Armanistan, un navire-prison qui acheminait les bagnards vers la Guyane. Lancé en 1912, français depuis 1919, il coula à Lorient en 1940 lors d'un bombardement, sa destruction fut achevée en 1955.
 Martinière (ruisseau), ruisseau passant notamment au Puits d'Enfer sur la commune d'Exireuil près de Saint-Maixent-l'École, affluent du ruisseau du Puits d'Enfer, coulant vers la Sèvre niortaise. 
 Fort-de-la-Martinière, une installation militaire au Canada.

Références

Voir aussi